Hancock House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hancock House (Kentucky), ID-Nr. 84002029
 Hancock House (New Jersey), ID-Nr. 70000393
 Hancock House (New York), ID-Nr. 88002197
 Hancock House (West Virginia), ID-Nr. 89001783